Артюше́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Артюшенко, Александр Трофимович (1921—1997) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Артюшенко, Зинаида Трофимовна (1916—2003) — советский и российский ботаник-морфолог, профессор.
 Артюшенко, Маргарита Викторовна (род. 1989) — заслуженный мартер спорта Украины (подводный спорт).
 Артюшенко, Павел Алексеевич (1904—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Артюшенко, Яков Фёдорович (1901—1967) — советский председатель исполкома Ворошиловградской области и Тернопольского областного совета.

См. также 
 
 Артюшино
 Артюшкевич